Audisio est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :

 Francesco Audisio (1901–?), joueur italien de football ;
 Gabriel Audisio (1900–1978), écrivain et poète français ;
 Gabriel Audisio (1942), historien et professeur des universités émérite français ;
 Walter Audisio (1909–1973), homme politique et résistant communiste italien.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien